Mỹ Đức (Hanoi)
 Mỹ Đức (Tiền Giang)
 Mỹ Đức (Kiên Giang)
 Mỹ Đức (Bình Định)
 Mỹ Đức (Lâm Đồng)
 Mỹ Đức (Tiền Giang)
 Mỹ Đức (An Giang)
 Mỹ Đức (Hải Phòng)